Sabouri peut désigner :

Toponymes 

 Sabouri, la localité située dans le département de Mané au Burkina Faso
 Sabouri-Nakoara, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
 Sabouri-Natenga, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
 Sabouri-Sonkin, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso

Patronyme 

 Ali Sabouri, un humouriste iranien
 , un footballeur iranien
 , un footballeur et entraineur iranien
 Laleh Sabouri, une actrice iranien